Слава Пшибыльская-Кшижановская (; род. 2 ноября 1932, Мендзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское воеводство, Польша) — польская эстрадная певица.

Биография 
Слава Пшибыльская окончила государственную художественную школу имени Войцеха Герсона в Варшаве. Затем изучала внешнюю торговлю в Центральной школе дипломатической службы. Уже во время учёбы выступала на любительском уровне, а на большой сцене дебютировала в конце 50-х годов XX века. В 1958 году Слава Пшибыльская вместе с Халиной Куницкой, Анной Рек и Людмилой Якубчак приняла участие в конкурсе Польского радио. Получила известность в 1958 году, благодаря песне «Помнишь, была осень» (Pamiętasz była jesień), продублировав голос киноактрисы в фильме Войцеха Хаса «Прощание» (Pożegnania, 1958). В 1961 году на первом Международном фестивале польской песни в Сопоте Слава Пшибыльская заняла второе место, исполнив «Gdy kwitną czereśnie» (J. Gert — T. Śliwiak) — «Когда цветут черешни», «Jeszcze dziś» (J. Gert — T. Śliwiak) — «Ещё сегодня» и «Kuglarze» (H. Klejne — T. Urgacz) — «Фокусники».

Исполнила также немалое число песен Булата Окуджавы в польском переводе. Помимо Польши записывалась на телевидении в студиях, находящихся в городах других стран: Москва, Тбилиси, Прага, Братислава, Нью-Йорк, побывала с концертами в большинстве европейских стран, играла в театре, в частности в постановках «Свадебный тост», «Букетик альпийских фиалок», «Баллада о незащищённой любви». С 1983 года также поёт еврейские песни на польском, идише и иврите.

10 апреля 2000 президент Польши Александр Квасневский наградил певицу Офицерским Крестом Ордена Возрождения Польского — за выдающиеся заслуги в творчестве, в студенческом движении и по случаю 50-летия Союза польских студентов. Певица живёт в Отвоцке.

Песни 

 Ach panie panowie — «Ах, дамы, господа»
 Balonik — «Песенка о голубом шарике»
 Ciao, ciao bambina — «Чао, чао, бамбина»
 Droga na Smoleńsk — «Дорога на Смоленск»
 Gdzie są kwiaty z tamtych lat? — «Где цветы с тех лет?»
 Gorąca noc — «Горячая ночь»
 Krakowska kwiaciarka — «Краковская цветочница»
 Murka — «Мурка»
 Na Francuskiej — «На Французской»
 Pamiętasz była jesień — «Ты помнишь, была осень»
 Patrzę na twoją fotografię — «Смотрю на твой снимок»
 Pensylwania! — «Пенсильвания!»
 Piosenka o okularnikach — «Песенка об очкариках»
 Piosenka radiotelegrafistki — «Песня радиотелеграфистки»
 Przyjdzie dzień — «Настанет день»
 Samotna harmonia — «Одинокая гармонь»
 Siedzieliśmy na dachu — «Мы сидели на крыше»
 Słodkie fiołki — «Сладкие фиалки»
 Tango bolero — «Танго болеро»
 Tango notturno — «Танго ноттурно»
 Uralska jarzębina — «Уральская рябинушка»
 Widzisz mała — «Видишь, крошка»

Дискография 
 1962 — Sława Przybylska — «Слава Пшибыльская»
 1963 — Sława Przybylska 2 — «Слава Пшибыльская — 2»
 1966 — Ballady i piosenki — «Баллады и песни»
 1966 — Ballady i piosenki cz. 2 — «Баллады и песни, часть 2»
 1968 — Nie zakocham się — «Не влюблюсь»
 1970 — U brzegów Candle Rock — «У берегов Кэндл-Рока»
 1972 — Sława Przybylska — «Слава Пшибыльская»
 1973 — Jak z dawnych lat — «Как с давних лет»
 1979 — Związek przyjacielski — «Дружеские отношения»
 1988 — Sława Przybylska śpiewa ulubione przeboje — «Слава Пшибыльская поет любимые хиты»
 1992 — Rodzynki z migdałami — «Изюм с миндалем»
 1992 — Minuty nadziei — «Минуты надежды»
 1993 — Ałef-Bejs — Pieśni i piosenki żydowskie — «Алеф-Бейс — еврейские песни и тексты»
 2009 — 40 piosenek Sławy Przybylskiej — «40 песен Славы Пшибыльской»
 2015 — Mój Okudżawa — «Мой Окуджава»

Фильмография

В кадре 
 1960 — Фильм NIEWINNI CZARODZIEJE («Невинные чародеи»), второстепенная роль певицы
 1960 — Фильм ZEZOWATE SZCZĘŚCIE («Очи счастья»), второстепенная роль певицы, за кадром — исполнение песни «Почта военнопленных»
 1985 — Фильм NIE BÓJ SIĘ («Не бойся») — пение

За кадром 
 2001 — Фильм LISTY MIŁOSNE («Любовные письма»), исполнение песни «Расставание»
 1996 — Фильм DZIEŃ WIELKIEJ RYBY («День большой рыбы»), исполнение песни «Галапагосские острова»
 1960 — Фильм ROZSTANIE («Расставание»), исполнение песни «О вечернего гостя»
 1958 — Фильм POŻEGNANIA («Прощание»), исполнение песни «Помнишь, была осень»

Примечания

Ссылки 
 Filmpolski.pl — Sława Przybylska
 «Осенние листья» (О Славе Пшибыльской, ностальгическом «ретро» и «европейских ценностях»)
 Роза Яськовская и Ян Кшижановский «Облики Славы» (биография Славы Пшибыльской), 2001.

Киноактрисы Польши